Die Lindelbachbahn (seltener: Lindenbachbahn) war eine Bahnstrecke, die von Stockhausen (Lahn) zu den Eisenerzgruben im Tiefenbacher Grubengebiet verlief.

Mit dem Bau der Strecke wurde 1883 begonnen. Die erste Fahrt fand am 1. Dezember 1884 auf der 4,4 km langen Strecke vom Bahnhof Stockhausen zu den Gruben Anna und Würgengel statt.

1916 wurde die Strecke um 3,5 km erweitert, um auch die gewonnenen Erze der Gruben Dickenloh, Martha, Gloria, Florentine und Helene zu transportieren. Ab 1940 wurden auch Personen befördert.

Der Zugverkehr wurde 1950 eingestellt.

Literatur 
 Andreas Christopher, Rolf Georg: Braunfelser Ernstbahn und Lindenbachbahn. ArGe Drehscheibe e.V., Köln 2019, ISBN 978-3-929082-37-1, S. 63–78.

Weblinks 
 Beschreibung auf Braunfels.de
 Ausführliche Beschreibung der verschiedenen, verschiedenspurigen Bahnanlagen auf lahnbahn.de

Bahnstrecke in Hessen
Verkehrsbauwerk im Lahn-Dill-Kreis
Braunfels
Spurweite 1000 mm